Emmaús de Sant Lluc, ciutat de Judea escenari de la trobada de Jesús i Cleofàs 
 Emmaús (Judea), ciutat de Judea, Nicòpolis des del segle III
 Emmaús (Anglesola), a la comarca de l'Urgell